Мария Изабелла:

 Мария Изабелла Испанская — инфанта Испанская, в замужестве королева-консорт Обеих Сицилий.
 Мария Изабелла Орлеанская — французская принцесса и инфанта Испании
 Мария Изабелла Португальская — инфанта Португалии, позднее, королева Испании.